Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2006 — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2006, который прошёл в Иокогаме (Япония) 17 декабря 2006 года. Этот финал стал третьим финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между испанской «Барселоной», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2005/06, и бразильским клубом «Интернасьонал», представляющим КОНМЕБОЛ как обладатель Кубка Либертадорес 2006. Матч прошёл в Йокогаме на стадионе «Ниссан» 17 декабря 2006 года.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2006 год в футболе
2006
Международные соревнования по футболу в Японии
События 17 декабря
Декабрь 2006 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2006 году
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2006 году